Edmond Bouchard, kanadski profesionalni hokejist, * 25. maj 1892, Saint-Étienne-des-Grès, Quebec, Kanada, † 18. julij 1955. 

Bouchard je igral na položaju levega krilnega napadalca, včasih pa je nadomeščal tudi branilce. V ligi NHL je nastopal za moštva Montreal Canadiens, Hamilton Tigers, New York Americans in Pittsburgh Pirates.

Kariera
Bouchard se je rodil v Quebecu in je prve večje korake v hokej na ledu napravil v članskem amaterskem moštvu Quebec Montagnais, katerega član je bil tri leta. Zatem je zaigral še za tri amaterska moštva, eno iz Montreala (Montreal Hochelaga) in dve iz Quebec Cityja (Quebec Crescents in Quebec Voltigeurs). Januarja 1922 se je pridružil NHL moštvu Montreal Canadiens. Zanj je igral dve sezoni in se uveljavil kot rušilec, na trenutke pa je navduševal tudi s svojimi premetenimi podajami. Na začetku sezone 1922/23 so ga v zameno za Joeja Malonea in Berta Corbeauja poslali v ekipo Hamilton Tigers. Tisto sezono je postal vodilni podajalec lige z 12 podajami na 24 tekmah. V klubu je ostal tudi naslednjo sezono in se zapletel v igralsko stavko.

Klub je leta 1925 razpadel in se pod novim imenom New York Americans uveljavil v New Yorku. Bouchard je igral tudi za Americanse, a so ga sredi njegove druge sezone poslali v nižjeligaša Niagara Falls Cataracts. Za Cataractse je nastopil le na 4 tekmah in se za sezono 1927/28 vrnil v New York. Sezono 1928/29 je začel pri Americansih, sredi sezone odšel v moštvo New Haven Eagles in nastopal v ligi Canadian-American Hockey League, a nato končal v svojem četrtem NHL moštvu, moštvu Pittsburgh Pirates. V Pittsburghu je ostal le do konca sezone, saj je v naslednji zopet igral za New Haven Eaglese. Sezono 1930/31 je začel v ekipi Pittsburgh Yellow Jackets, ki je nastopalo v ligi International Hockey League. Sredi sezone se je preselil v ligo American Hockey Association in v njej nastopal za tri različna moštva: Buffalo Majors, St. Louis Flyers in Duluth Hornets. Kariero je končal leta 1932.

Pregled kariere

|-
| Trois-Rivieres Leafs
| QCHL
| 14/15
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Nationale
| MCHL
| 15/16
|
| 10
| 3
| 0
| 3
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Quebec Montagnais
| QCHL
| 16/17
|
| 9
| 16
| 5
| 21
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Quebec Montagnais
| QCHL
| 17/18
|
| 11
| 27
| 6
| 33
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Quebec Montagnais
| QCHL
| 18/19
|
| 6
| 21
| 0
| 21
|
| 
|
| 4
| 8
| 0
| 8
| 
| 3
|-
| Quebec Crescents
| QCHL
| 19/20
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Hochelaga
| MCHL
| 19/20
|
| 10
| 12
| 8
| 20
|
| 18
|
| 5
| 10
| 3
| 13
| 
| 9
|-
| Quebec Voltigeurs
| QCHL
| 20/21
|
| 5
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 4
| 4
| 0
| 4
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 21/22
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 22/23
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 22/23
|
| 22
| 5
| 12
| 17
|
| 40
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 23/24
|
| 20
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 24/25
|
| 24
| 2
| 2
| 4
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 25/26
|
| 30
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 26/27
|
| 38
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| Can-Pro
| 26/27
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 27/28
|
| 39
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New York Americans
| NHL
| 28/29
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 28/29
|
| 25
| 5
| 4
| 9
|
| 45
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 29/30
|
| 38
| 18
| 3
| 21
|
| 58
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 30/31
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Buffalo Majors
| AHA
| 30/31
|
| 40
| 23
| 12
| 35
|
| 44
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Majors
| AHA
| 31/32
|
| 24
| 3
| 2
| 5
|
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| St. Louis Flyers
| AHA
| 31/32
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Duluth Hornets
| AHA
| 31/32
|
| 18
| 2
| 1
| 3
|
| 20
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 423
| bgcolor="#7FFF00" | 159
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Viri

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Trois-Rivieres Leafs
Hokejisti Montreal Nationale
Hokejisti Quebec Montagnais
Hokejisti Quebec Crescents
Hokejisti Montreal Hochelaga
Hokejisti Quebec Voltigeurs
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Hamilton Tigers
Hokejisti New York Americans
Hokejisti Niagara Falls Cataracts
Hokejisti New Haven Eagles
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Buffalo Majors
Hokejisti St. Louis Flyers
Hokejisti Duluth Hornets